bł. Bartłomiej z Vicenzy (ok. 1200–1270) – włoski dominikanin, biskup Vicenzy
 bł. Bartłomiej (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Bartłomiej Cerveri (ok. 1420–1466) – włoski dominikanin, męczennik
 bł. Bartłomiej Fernandes od Męczenników (Bartłomiej z Bragi) (1514–1590) – portugalski dominikanin, arcybiskup Bragi
 bł. Bartłomiej Gutiérrez (1580–1632) − meksykański augustianin, ofiara prześladowań antykatolickich w Japonii
 bł. Bartłomiej Seki (ok. 1582–1619) − japoński męczennik
 bł. Bartłomiej Días Laurel (1599–1627) − franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Bartłomiej Kawano Shichiemon (zm. 1622) − japoński męczennik
 bł. Bartłomiej Maria Dal Monte (1726–1778) – włoski ksiądz, założyciel Pobożnych Dzieł Misji
 bł. Bartłomiej Longo (1841–1926) – włoski tercjarz franciszkański
 bł. Bartłomiej Osypiuk (1844–1874) – męczennik z Pratulina

Zobacz też: Święty Bartłomiej